Приморско () — община в Болгарии. Входит в состав Бургасской области. Население составляет 7327 человек на 15 мая 2008 года).

Кмет (мэр) общины Приморско — Димитр Германов (Граждане за европейское развитие Болгарии) по результатам выборов 2011 и 2015 годов.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Веселие
 Китен
 Ново-Паничарево
 Писменово
 Приморско
 Ясна-Поляна

Примечания 

Общины Бургасской области